Straumen steht für:
 Straumen (Sørfold), Ort in Nordnorwegen
 Straumen (Inderøy), Ort in Mittelnorwegen
 Straumen (Fluss), Fluss in Norwegen (Telemark)

siehe auch:
 Straume